

Onomastica 
 Giulio – nome proprio di persona italiano maschile
 Giulio – cognome italiano

Persone 
 Giulio – nome di battaglia del partigiano Salvatore Auria
 Giulio – vescovo di Firenze nel XII secolo
 Giulio Firmico Materno – scrittore latino dell'età tardoimperiale (IV secolo)
 Giulio Nepote – ultimo degli imperatori romani. (V secolo)
 Giulio Ossequente – scrittore e storico latino del IV secolo
 Giulio Polluce – retore greco del II secolo
 Papa Giulio I
 Papa Giulio II
 Papa Giulio III

Altro 
 Giulio – moneta dello Stato Pontificio introdotta nel 1504

Pagine correlate 
Giulia (disambigua)